Абрамский — фамилия; имеет женскую форму Абрамская. Известные представители:

 Абрамский, Александр Савватьевич (1898—1985) — советский композитор, фольклорист.
 Абрамский, Иехезкель (1886—1976) — раввин, талмудист, комментатор Тосефта. Лауреат Государственной премии Израиля.
 Абрамский, Яаков Давид (1914—1979) — израильский переводчик, лингвист, библиограф и писатель.